Wish You Were Dead – film del 2002 diretto da Valerie McCaffrey
 Wish You Were Dead – singolo degli Overkill del 2012 dall'album The Electric Age